Salma Dam är en dammbyggnad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Herat, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Salma Dam ligger  meter över havet.

Terrängen runt Salma Dam är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den bergig. Salma Dam ligger nere i en dal som går i öst-västlig riktning. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Salma Dam. Runt Salma Dam är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Trakten runt Salma Dam består i huvudsak av gräsmarker.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Herat (provins)